Eijken ist der Familienname folgender Personen:
 Geritt Jan van Eijken (1832–1879), niederländischer Komponist
 Heinrich van Eijken (1861–1908), deutscher Komponist und Musikpädagoge, siehe Heinrich van Eyken

Siehe auch:
 Eijk
 Eyck